Moby Dick — romance de Herman Melville
Moby Dick - romance gráfico de Christophe Chabouté.
Moby Dick (1956) — filme com Gregory Peck
Moby Dick (1998) — filme com Patrick Stewart
Moby Dick (série animada) — série animada da Hanna Barbera
Moby Dick — canção da banda britânica de rock Led Zeppelin

Desambiguações de cinema